Le bombardement de Tripoli peut faire référence à plusieurs actions militaires contre la ville de Tripoli (en actuelle Libye) :
 le bombardement de Tripoli (19-), bombardement de la ville par une flotte française commandée par le maréchal d'Estrées ;
 le bombardement de Tripoli (), bombardement de la ville par une flotte française commandée par le chef d'escadre de Grandpré ;
 l'opération El Dorado Canyon (), opération militaire américaine menée contre la Jamahiriya arabe libyenne du colonel Kadhafi.